Watts se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Chris H.S. Watts
 Corinne Watts
 William Walter Watts